Zhang är en kinesisk stavelse som kan syfta på:

Zhang (namn), ett av Kinas vanligaste släktnamn
Zhang, Dingxi, ett härad i Dingxi-prfekturen i Gansu-provinsen i nordvästra Kina
Zhangfloden, en flod som har sin källa i Shanxi-provinsen
Zhang (auktor), auktorsförteckning
Zhang (enhet), en måttenhet som motsvarar 3,33 m

Med samma eller liknande uttal
 Chang, namnet Zhang i äldre kineisksk och koreansk transkription, också eget namn. Se vidare Zhang (namn)
 Tchang, äldre transkription. Se vidare Zhang (namn) 

WP:Projekt Kina